Ливча́к — фамилия.

Известные носители:
 Ливчак, Борис Фёдорович (1906—1993) — советский и российский историк права, профессор СЮИ (УрГЮА).
 
 Ливчак, Фёдор Осипович (Иосифович) (1878—1919) — российский архитектор, инженер и дизайнер.